Łękawa – herb szlachecki

 W Polsce
 Łękawa – potok, dopływ Bierawki
 Łękawa – potok, dopływ Szreniawy

 Łękawa – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Łękawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Łękawa – dawna gmina
 Łękawa – gromada

Zobacz też 
 Łękawka